Экзеку́тор (от , исполнитель):
 Судебный исполнитель.
 В Российской империи — чиновник, ведавший хозяйственными делами учреждения, наблюдавший за порядком в канцелярии.

Примечания